Катастрофа Ил-18 в Белграде — крушение самолёта Ил-18 советских ВВС при заходе на посадку в аэропорту Белграда (Югославия), в результате которого погибла советская военная делегация, летевшая на празднование 20-летия освобождения Белграда от немецких оккупантов.

За 6 дней до катастрофы, 13 октября, этот самолёт с тем же экипажем доставил из Кустаная на космодром «Байконур» космонавтов Владимира Комарова, Константина Феоктистова и Бориса Егорова после их приземления на корабле «Восход-1».

Причины катастрофы 
В результате того, что самолёт одновременно отклонился от курса посадки и шёл ниже глиссады, при заходе на посадку в аэропорт города Белграда он столкнулся с горой Авала в 180 метрах от её вершины и взорвался. Из-за, скорее всего, неисправного навигационного прибора самолет потерял высоту и из-за густого тумана ударился о склон.

Погибшие 
В результате катастрофы погибли 23 человека (по другим данным 33), в том числе 7 членов делегации и  экипажа (на памятной доске 

Члены делегации:
 Бирюзов, Сергей Семёнович — Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил СССР — первый заместитель Министра Обороны СССР.
 Миронов, Николай Романович — генерал-майор, заведующий Административным отделом ЦК КПСС.
 Жданов, Владимир Иванович — генерал-полковник, Герой Советского Союза, начальник Военной академии бронетанковых войск.
 Шкодунович, Николай Николаевич — генерал-лейтенант, заместитель начальника Военной академии им. Фрунзе.
 Кравцов, Иван Кондратьевич — генерал-лейтенант запаса, Герой Советского Союза.
 Бочаров, Леонид Порфирьевич — генерал-майор в отставке.
 Шелудько, Григорий Тимофеевич — подполковник, старший адъютант начальника Генерального штаба — первого заместителя Министра обороны СССР.

Память о погибших 

 В Белграде на горе Авала в память о погибших поставлен Памятник советским ветеранам войны.
В Белграде в Старом городе есть улица маршала Бирюзова.
В Полтаве есть улица Маршала Бирюзова.
в Одинцово, Московская область есть улица маршала Бирюзова.
 Маршал Бирюзов захоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.
 Погибшие были захоронены на Новодевичьем кладбище Москвы:
 Беляев Геннадий Андреевич
 Бочаров Леонид Порфирьевич
 Ермаков Евгений Васильевич
 Ефимов Алексей Вавилович
 Жданов Владимир Иванович
 Жебелев Николай Андреевич
 Ищенко Владимир Дмитриевич
 Качалкин Валентин Федорович
 Кравцов Иван Кондратьевич
 Кузьмина Тамара Сергеевна
 Курышев Геннадий Николаевич
 Миронов Николай Романович
 Молин Олег Сергеевич
 Сысуев Михаил Петрович
 Черненко Валентин Васильевич
 Шелудько Григорий Тимофеевич
 Шкодунович Николай Николаевич

Примечания 

Октябрь 1964 года
События 19 октября
1964 год в Югославии
1964 год в СССР
Авиакатастрофа
Авиационные происшествия в Югославии
Авиационные происшествия 1964 года
Авиационные происшествия с Ил-18
Авиационные происшествия ВВС СССР
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте
Авала